Denna artikel handlar om sjögurkor. För musikinstrumentet lergök, se Okarina.

Lergökar (Psolidae) är en familj av sjögurkor som beskrevs av Ludwig 1894. Lergökar ingår i ordningen Dendrochirotida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Sjögurkor